Верне́й-сюр-В'єнн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 10 км на захід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1702 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4425,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Верней-сюр-В'єнн на сайті французького Національного інституту географії
 Верней-сюр-В'єнн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верней-сюр-В'єнн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Верней-сюр-В'єнн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна